Ермоленка — название населённых пунктов:

Россия 
 Ермоленка — деревня в Красногорском районе Брянской области.
 Ермоленка — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.